Tennis-Dameneinzel der Olympischen Zwischenspiele 1906.

Ergebnisse 

 w. o. = kampfloser Einzug in nächste Runde

Literatur 
 Bill Mallon: The 1906 Olympic Games. McFarland & Company, Inc., Jefferson, North Carolina 1998, ISBN 0-786440-67-8.

Tennis-Dameneinzel
1906
Tennisturnier in Athen
Tennisturnier 1906